Charlemagne může být:

 francouzské jméno Karla Velikého (742–814) – francký král a první středověký římský císař
 Charlemagne Palestine – americký hudebník
 Charlemagne (1895) – predreadnought postavený pro Francouzské námořnictvo v roce 1895
 Charlemagne (skupina) – americká hudební skupina
 Diane Charlemagne – anglická zpěvačka
 33. granátnická divize SS „Charlemagne“ (1. francouzská)